В одиночному розряді тенісного турніру Carlsbad Classic 1979, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1979 року, Керрі Рід здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 7-6, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Керрі Рід (Переможниця)

  Регіна Маршикова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open